Pariani  ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pariani (1876–1955), italienischer General und Politiker
 Gino Pariani (1928–2007), US-amerikanischer Fußballnationalspieler
 Laura Pariani (* 1951), italienische Schriftstellerin

Pariani bezeichnet zudem:

 Cerro Pariani, Vulkangipfel in den Westanden, Bolivien